Кри́са — українське прізвище, яке має комплексну етимологію. Воно походить від кількох імен, на зразок: Krisant, Kristofor, Kristijan, Крискент, Кресимир, Kpecoje, Кирсантій. Також є прізвища від польських основ kres/krys — «край». Однак у деяких прізвищах XVI—XVIII ст. проглядається й основа криса/крес — «край», «поле».

  (1914—1968) — італійський кіноактор.
  (1992 р.н.) — аргентинський шахіст
 Михайло Криса (XVII століття) — наказний козацький полковник.
 Олег Криса ( 1942) — американський скрипаль українського походження.
 Герасим Криса (*д/н — після 1712) — кошовий отаман Війська Запорозького.
 Криса Любомир Степанович (1941—2019) — львівський фотомитець, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища